Not of This Earth může být:

Album 
 Not of This Earth (album, Joe Satriani)
 Not of This Earth (album, The Damned)

Film 
 Not of This Earth (film, 1957)
 Not of This Earth (film, 1988)
 Not of This Earth (film, 1995)

Píseň 
 Not of This Earth – píseň Robbieho Williamse